Rebound-effect (economie)
Rebound-effect (medicatie)